Boyce puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

Boyce (Luisiana)
Boyce (Virginia)